Прекопеча је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 89 становника. Насеље је основано 1785. године. Под њивама се налази 108,74 -{ha}-, воћњацима 10,55 -{ha}-, виноградима 1,36 -{ha}-, ливадама 12,2 -{ha}-, пашњацима 17,43 -{ha}-.

Овде се налази Манастир Прекопеча. У селу је живео преподобни Јов Синаит, сељани су му правили цркву између два рата.

Демографија 
У насељу Прекопеча живи 106 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,7 година (41,6 код мушкараца и 47,2 код жена). У насељу има 32 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,78.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији